Ottersjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ottersjön, Halland, sjö i Varbergs kommun,  (88,5 ha)
Ottersjön (Kilanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun,  (6,71 ha)
Ottersjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun,  (44,5 ha)
Ottersjön (Älgarås socken, Västergötland), sjö i Töreboda kommun,  (10,4 ha)
Ottersjön, Medelpad, sjö i Bräcke kommun och Ånge kommun,  (28 ha)
Ottersjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (56,7 ha)

Ottersjö säteri – gård nära Dagsås i Hallands län i Åkulla bokskogar, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn